WAI steht für:
 Web Accessibility Initiative, eine Arbeitsgruppe innerhalb des W3C, die sich mit dem barrierefreien Zugang zum Internet und seinen Inhalten beschäftigt
 Work Ability Index, auch Arbeitsbewältigungsindex oder Arbeitsfähigkeitsindex, einen Fragebogen zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit
 Wesentliche Anlegerinformation, bei Investmentfonds das Produktinformationsblatt (Finanzberatung)
 Flughafen Antsohihy (IATA-Code), Flughafen von Antsohihy, Region Sofia, Madagaskar

Wai steht für:
 Wai, traditionelle Geste in Thailand
 Wai (ägyptische Mythologie), Schöpfergott des Alten Ägypten
 Wai (Maharashtra), Ort in Satara (Distrikt), Bundesstaat Maharashtra, Indien

wai steht für:
 Wares (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung